Slovo Kazo může označovat více věcí:
 Kazo – japonské město na ostrově Honšú
 Kazo (Uganda) – město v Ugandě
 Kazo (Hamá) – předměstí města Hamá v Sýrii
 Kazoo – hudební dechový nástroj
 Kazo Kanala (15. srpna 1946 – 22. prosince 2020) – slovenský kreslíř, karikaturista, autor animovaných filmů, ilustrátor desítek knih vč. učebnic, organizátor Salónů evropské karikatury a jiných výstav

Osobnosti 
 Kazoh Kitamori – japonský teolog